Masters Tournament 2009 – 73. edycja zawodowego turnieju golfowego – Masters Tournament. Tradycyjnie zawody te odbyły się na polu Augusta National Golf Club w dniach 9-12 kwietnia 2009. Każdego roku Masters jest pierwszym z czterech turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema.

Zawodnicy 
Spośród wszystkich męskich zawodowych turniejów wielkoszlemowych Masters wyróżnia się najmniej liczną obsadą. W przeszłości zawodnicy brali udział w odpowiedzi na indywidualne zaproszenia, obecnie jednak obowiązuje system kwalifikacji. W 2009 w Masters Tournament wzięło udział 96 golfistów.

Wyniki rund

Runda I (Czwartek)

Runda II (Piątek)

Runda III (Sobota)

Runda finałowa 
Po rozegraniu ostatniej rundy doszło do dogrywki, którą rozegrano w systemie nagłej śmierci. Wzięli w niej udział Kenny Perry, Chad Campbell i Ángel Cabrera. Po drugim dołku triumfował Cabrera.

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w sporcie
2009 w Stanach Zjednoczonych